„Harder to Breathe“ е първият сингъл на Maroon 5 от дебютния им албум Songs About Jane. Издаден е през 2002 година и достига до 18 място в САЩ и 13 във Великобритания.

Списък с песни 
 „Harder to Breathe“
 „Ragdoll“
 „Secret“

Представяне в класации 

Сингли от 2002 година
Песни на „Маруун Файв“
Дебютни сингли